Breitwieser ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Breitwieser (1910–1978), deutscher Kriegsverbrecher
 Franz Breitwieser (1892–1954), österreichischer Politiker
 Georg Breitwieser (1890–1938), deutscher Landschafts- und Stilllebenmaler
 Irma Breitwieser (1941–1997), österreichische bildende Künstlerin und Bildwirkerin

 Ludwig Breitwieser (1900–1965), deutscher Grafiker und Lehrer
 Robert Breitwieser (1889–1975), elsässischer Maler
 Sabine Breitwieser (* 1962), österreichische  Kunstmanagerin
 Silvia Klara Breitwieser (* 1939), deutsche bildende Künstlerin
 Stéphane Breitwieser (* 1971), französischer Kunstdieb und Autor
 Theodor Breitwieser (1847–1930), österreichischer Genre- und Militärmaler
 Werner Breitwieser (* 1937), deutscher Politiker (CDU), Abgeordneter des Hessischen Landtags
 Wolfgang Breitwieser (1934–2000), deutscher Übersetzer
Siehe auch:
Breitwies
Breitwiesen
Breitewiese